Gravesend kan syfta på följande:
 Gravesend, stad i Kent, England, Storbritannien
 Gravesend, New South Wales, ort i Australien